Espiga puede referirse a:

Biónimos 
 Espiga, un tipo de inflorescencia racemosa.
 Uno de los nombres vulgares de la planta Cistus albidus.
 Espiguilla, uno de los nombres vulgares de la planta Poa annua.

Astronomía 
 Espiga (Spica o Alfa Virginis), una estrella de la constelación Virgo.

Tecnología 
 Espiga, parte de una herramienta o un arma blanca.
 Espiga, en carpintería: pieza, generalmente de madera, que se inserta entre dos piezas mayores para reforzar la unión de estas.

Apellido 
 José Espiga (1758-1824), fue un clérigo, jurista y político liberal español.
 Walter Espiga (1924-2006) fue uno de los pioneros de la radiodifusión en Uruguay.
 Ismael Espiga (1978-), es un futbolista uruguayo.

Otros usos 
 Espiga de Oro, el premio del festival de cine de Valladolid

Enlaces externos